Division I i ishockey 1997/1998 var säsongens näst högsta ishockeyserie i Sverige. Divisionen spelades i fyra serier med från början tio lag i varje. De två främsta lagen i varje serie gick vidare till Allsvenskan. Övriga lag fick spela i fortsättningsserierna. De två bästa lagen i respektive fortsättningsserie samt lag 3–6 i Allsvenskan gick vidare till Playoff. Två lag från Playoff samt de två främsta allsvenska lagen gick vidare till Kvalserien till Elitserien där de mötte Elitseriens två sämsta lag för att göra upp om vilka som fick spela i Elitserien nästa säsong.

Deltagande lag
Nya lag i Division I var Kalix HF, Bofors IK, IFK Arboga, Lidingö HC och IFK Tumba. Team Falun hade gått i konkurs och lämnade en plats tom i västra serien. I Elitserien hade alla lagen försvarat sina platser under förra säsongen så inget lag behövde flyttas ner.

Grundserier

Division I Norra
Serien spelades med tio lag i 18 omgångar. Umeålaget Björklöven vann serien 1 poäng före Timrå. Det blev alltså dessa två lag som fick platserna till Allsvenskan. Övriga lag gick vidare till Fortsättningsserien. Poängligan vanns av Björklövens Aleksandrs Belavskis 31 poäng (24+7) på 16 matcher. Timrå drog mest publik till sina matcher, i genomsnitt  personer. Ytterligare fem lag hade ett snitt på över  åskådare per match: Skellefteå, Sundsvall, Boden, Björklöven och Kalix (i fallande ordning). Genomsnittet för hela serien var  åskådare per match vilket bara överträffades av den södra serien.

Division I Västra
Serien genomfördes med nio lag i sexton omgångar då Falu HF försattes i konkurs efter tre omgångars spel. Mora segrade och Grums tog andraplatsen, båda lagen gick därmed vidare till Allsvenskan. Övriga lag gick vidare till Fortsättningsserien. Patrik Ross från Mora IK vann poängligan med 32 poäng (32+15) på 17 matcher. Störst publik lockade Bofors och Örebro med  respektive  åskådare per match. Serien som helhet hade 724 åskådare i genomsnitt per match.

Division I Östra
Tio lag i 18 omgångar gjorde upp om två platser till Allsvenskan. Arlanda vann serien före Huddinge och de båda lagen tog sig därmed till Allsvenskan. Övriga lag gick vidare till Fortsättningsserien. Poängligan vanns av Lidingös Lennart Hermansson med 38 poäng (5+33) på 18 matcher. Största publiken hade Nyköping med i genomsnitt 789 åskådare per match. För hela serien var genomsnittet 460 åskådare per match vilket var klart sämst i jämförelse med de andra grundserierna.

Division I Södra
Serien spelades av tio lag i 18 omgångar. Linköping vann klart före Troja som i sin tur hade god marginal till trean. Linköping och Troja gick därmed vidare till Allsvenskan. Övriga lag gick vidare till Fortsättningsserien. Linköpings Ulf Söderström vann poängligan med 35 poäng (10+25) på 17 matcher. Den södra serien drog den största publiken av de fyra grundserierna med ett snitt på  åskådare per match. Störst publik hade Linköping med  före Oskarshamn med . Alla lag utom Mariestad och Olofström hade över  åskådare per match.

Fortsättningsserier

Division I Norra forts
Serien spelades med sju lag i tolv omgångar sedan Husums IF HK begärts i konkurs innan serien startade. Boden vann serien nio poäng tillgodo på tvåan Skellefteå, båda lagen gick vidare till Playoff. De tre sista lagen fick spela kval till Division I. Övriga lag var klara för spel i Division I nästa säsong.

Division I Västra forts
Serien spelades med sju lag i tolv omgångar p.g.a. Faluns konkurs. Örebro segrade före Bofors, båda lagen gick vidare till Playoff. De tre sista lagen fick spela kval till Division I. Övriga lag var klara för spel i Division I nästa säsong.

Division I Östra forts
Serien spelades med åtta lag i fjorton omgångar. Till Playoff gick Lidingö och Uppsala som bara låg en poäng före trean och fyran. De fyra sista lagen fick spela kval till Division I. Övriga lag var klara för spel i Division I nästa säsong.

Division I Södra forts
Serien spelades med åtta lag i fjorton omgångar. Till Playoff gick Rögle och Tingsryd. De fyra sista lagen fick spela kval till Division I. Övriga lag var klara för spel i Division I nästa säsong.

Allsvenskan

Vinnande lag ihop med tvåan gick direkt till kvalserien till Elitserien. Lag 3–6 gick vidare till Playoff.

Playoff

Översikt

Playoff 1

Playoff 2

Playoff 3

Timrå och Björklöven vidare till kvalserien till Elitserien.

Kvalserien till Elitserien i ishockey

Kval till Division I
Serierna minskades från tio till åtta lag, vilket betydde att minst två lag i varje serie åkte ut. Den norra och västra serien var båda ett lag kort vilket gjorde att endast ett lag behövde flyttas ner.

Norra

Västra

Östra

Södra

Referenser
Noter

Tryckta källor
 Årets ishockey 1998 – Janne Stark red., Strömbergs/Brunnhages förlag 

Webbreferenser
 Championnat de Suède 1997/98

1997/1998
Ishockeysäsongen 1997/1998
Sport i Sverige 1997
Sport i Sverige 1998